ZUN steht für:
 ZUN (Spieleentwickler)
 Black Rock Airport (FAA-Code), Flughafen von Zuni Pueblo (New Mexico), McKinley County, New Mexico
 Chicago Union Station (IATA-Code), Bahnhof in Chicago, Illinois

Zun steht für:
 Zun, ein chinesischer Gefäßtyp
 Zun (Iran), Ort in Damghan County, Semnan (Provinz), Iran

zun steht für:
 Zuñi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Zuñi in New Mexico, USA

Abkürzung